Гозенпуд — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гозенпуд, Абрам Акимович (1908—2004) — советский и российский литературовед и музыковед.
 Гозенпуд, Матвей Акимович (1903—1961) — советский композитор и пианист.